Sok steht für:
 Sok, linker Zufluss der Wolga in Russland
 Sok, THDL-Transkription von Sog (Nagqu)
 Sok, thailändisches Längenmaß

Sok ist der Name folgender Personen:
 David Sok (* 1983), slowenischer Handballschiedsrichter

sok steht für:
 Sokoro (ISO-639-3-Code), tschadische Sprache im zentralen Tschad

SOK steht für:
 SOK (Band), ostdeutsche Jazz-Rock-Band
 Schienenoberkante, eine Bezugshöhe im Gleisbau
 Schweizer Orthographische Konferenz, eine Sprachgesellschaft
 Serbisch Orthodoxe Kirche, eine orthodoxe Kirche
 Stiloffenes Karate, Stilrichtung im Deutschen Karate Verband
 Straż Ochrony Kolei, polnische Bahnpolizei
 Suomen Olympiakomitea
 Sveriges Olympiska Kommitté
 Semonkong Airport (IATA-Code), Flughafen von Semonkong, Distrikt Maseru, Lesotho

SOK als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Deutschland: Saale-Orla-Kreis

Siehe auch:
 SOC
 Sock
 Sokk

Abkürzung